Vukovići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Vukovići, un village situé dans la municipalité de Dobretići, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vukovići, un village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vukovići, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
Vukovići, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.